Kreuzweg Ost — австрийский дарквейв- и мартиал-индастриал-проект, основанный Михаэлем Грегором (более известен под псевдонимом Силениус) и Мартином Ширенком. Название группы, которое дословно можно перевести как Крестный путь на Восток, не имеет какого-то определённого важного значения для группы. При поиске подходящего названия для группы важным моментом был тот факт, чтобы оно звучало близко к музыкальной концепции проекта, воинственно.

История 
Идея создания подобного коллектива, а также концепция принадлежит Силениусу, который однажды пришёл к своему другу Мартину Ширенку с несколькими мелодическимим набросками и предложил поработать вместе в студии последнего. В дальнейшем началась работа над дебютным альбомом Iron Avantgarde, в ходе которой Мартин Ширенк отвечал за программирование, изготовление семплов и ритм-секцию, а Силениус предоставил множество начального кино- и аудиоматериала.

Мартин Ширенк (лидер дэт-металической группы Pungent Stench и симфо-металической группы Hollenthon) покинул проект вскоре после выпуска альбома Iron Avantgarde. Его место заняли Роналд Альбрехт (программирование) и звукоинженер Оливер Штуммер.

Михаэль Грегор известен по деятельности в проекте Summoning под псевдонимом Silenius. Оливер Штуммер также публиковался как Tomoroh Hidari и his Namelessness Is Legion.

Музыка 
Музыка — смесь относящихся к мировым войнам семплов с запетлёнными звуками и инструментальными вставками. Вокал отсутствует, вместо него в композиции трека используются семплы, которые играют его роль, иногда рассказывая что-то вроде маленьких историй, похожих на отрывки из радиоэфира. Сами Kreuzweg Ost характеризуют свою музыку как modern avantgarde & rhytmic industrial. Среди источников вдохновения при написании музыки проекта участники называют различного рода музыкальные коллективы индастриал направленности, в частности noise, dark ambient и ritual ambient проекты.

Концепция 
Концепция Kreuzweg Ost состоит в создании музыкальных переводов различных кинофильмов, связанных с военной или религиозной тематикой. Выборка переводов фильмов представлена от литературных интерпретаций до совершенного трэша. Также некоторые композиции проекта используют немалую толику сарказма и чёрного юмора.

Например, пятый трек на альбоме Edelrost озаглавлен 'Eiserne Menschen' (). В нём использованы семплы речи из немецкого фильма 1958 года «Девушки в униформе» с Роми Шнайдер и Лилли Палмер.

Состав

Настоящий состав 
 Силениус
 Рональд Альбрехт — программирование
 Оливер Штуммер — звукоинженер

Бывшие участники 
 Мартин Ширенк — программирование, семплы, ритм-секция

Дискография 
 Iron Avantgarde (2000)
 Edelrost (2005)
 Ein Neuer Krieg (2006) (сингл со сборника Swarm)
 Die Geierwally (2009) (сингл со сборника Neo-Form III)
 Gott Mit Uns (2012)
 Elektro Stammen (сингл)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060711194948/http://www.coldspring.co.uk/artists/kreuzweg-ost.php

Рок-группы Австрии
Индастриал-группы
Группы в стиле дарквейв
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году